Le mot vulnérable peut désigner :
la vulnérabilité
une espèce vulnérable
une personne vulnérable